Actuele vlaggen van de Provincies Limburg
 , de vlag van Belgisch-Limburg na 1996 (toevoeging Wapen van Loon)
 , de vlag van Nederlands-Limburg

Overige vlaggen van Limburgen:
 , de vlag van de oude hoofdstad van het Hertogdom
 De geplande vlag voor de oude hoofdstad van het Hertogdom
 De vlag der Hertogen van Limburg, 1082 — 1795
 De vlag van Belgisch of West-Limburg voor 1996 (exclusief Wapen van Loon)
 , de vlag van Nederlands of Oost-Limburg, Hertogdom Limburg nieuwe stijl in de Duitse Bond 1839-1866